Архиепархия Райпура () — архиепархия Римско-Католической церкви c центром в городе Райпур, Индия. В митрополию Райпура входят епархии Амбикапура, Джашпура, Райгарха. Кафедральным собором архиепархии Райпура является церковь святого Иосифа.

История 
16 января 1964 года Римский папа Павел VI издал буллу Religio vera, которой учредил апостольскую префектуру Райпура, выделив её из архиепархии Нагпура.

5 июля 1973 года Римский папа Павел VI издал буллу Quamquam Ecclesia, которой преобразовал апостольскую префектуру Райпура в епархию. В этот же день епархия Райпура вошла в митрополию Бхопала.

27 февраля 2004 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Cum constet Ecclesiam, которой возвёл епархию Райпура в ранг архиепархии.

Ординарии архиепархии 
 епископ John A. Weidner (17.01.1964 — 1973);
 епископ John A. Weidner (8.02.1974 — 17.08.1974) — апостольский администратор;
 епископ Francis Werner Hunold (1974—1984) — апостольский администратор;
 епископ Philip Ekka (20.10.1984 — 15.02.1991);
 архиепископ Joseph Augustine Charanakunnel (21.11.1992 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Religio vera  
  Булла Quamquam Ecclesia , AAS 66 (1974), стр. 312 
  Булла Cum constet Ecclesiam

Ссылки 
 Информация  

Райпур